Prattsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Prattsville (Arkansas)
 Prattsville (New York)
 Prattsville (Ohio)
 Prattsville (Utah)

Siehe auch:
 Prattville